Tommi est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Tommi Eckart (né en 1963), compositeur et producteur de musique allemand
 (né en 1968), acteur finlandais
Tommi Evilä (né en 1980), athlète finlandais de saut en longueur
 (né en 1970), baryton finlandais
Tommi Hartonen (né en 1977), athlète sprinteur finlandais
 (né en 1971), joueur finlandais de football
Tommi Kinnunen (né en 1973), écrivain finlandais
Tommi Kivistö (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
Tommi Korpela (né en 1968), acteur et scénariste finlandais
Tommi Kovanen (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1959), chanteur et compositeur finlandais
Tommi Leinonen (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1976), musicien et écrivain finlandais
Tommi Mäkinen (né en 1964), pilote de rallye finlandais
Tommi Martikainen (né en 1982), coureur cycliste finlandais
 (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
Tommi Musturi (né en 1975), bande dessinée finlandais
Tommi Paakkolanvaara (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Tommi Paavola (né en 1965), joueur finlandais de football
Tommi Salmelainen (né en 1949), joueur finlandais de hockey sur glace
Tommi Santala (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
Tommi Satosaari (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1958), musicien allemand
 (né en 1967), acteur finlandais
 (né en 1980), gardien australien de football
Tommi Vaiho (né en 1988), joueur suédois de football
 (né en 1987), joueur finlandais de football
 (né en 1989), gardien finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais